Иван Алексеевич Алексеев (1750—1816) — санкт-петербургский губернатор, сенатор, член Государственного совета; .

Биография 
Представитель дворянского рода Алексеевых родился в 1750 году. 

Во время первой турецкой войны (1769—1771) находился при князе Н. В. Репнине. В 1774 году был обер-аудитором. В 1775 году состоял в свите князя Н. В. Репнина при чрезвычайном посольстве в Константинополь. В 1782—1783 годах — адъютант при князе Н. В. Репнине в период его командования резервным корпусом в Польше. В 1787—1792 годах занимал должность «первого директора» Государственного заёмного банка в чине полковника. Алексеев пользовался покровительством и дружеским расположением Репнина, о чём свидетельствует их переписка.

Посвящён в масонство в ложе «Феникс» О. А. Поздеевым. Затем член ложи «Трёх знамён» в Москве. Возможно входил в круг «теоретического градуса» под руководством Н. В. Репнина.

Переименованный затем в статские советники, в 1793—1796 годах состоял «порутчиком-правителя» (вице-губернатором) Санкт-Петербургской губернии; с 9 июня по 28 августа 1797 года в чине действительного статского советника занимал должность гражданского губернатора этой губернии; был уволен от службы с производством в тайные советники.

Опала продолжалась недолго; уже с 11 октября 1798 года он присутствовал во 2-м департаменте Сената. Участвовал в ревизиях различных ведомств и ряда губерний. В 1808 году был произведён в действительные тайные советники и переведён во 2-е отделение 3-го апелляционного департамента; с 1810 года присутствовал в общем собрании первых трёх департаментов Сената. С 1 января 1810 года — член Государственного Совета. Кроме того, Алексеев состоял членом совета комиссии о составлении законов и присутствовал в Комитете еврейских дел. По свидетельству современников, при разборе дел отличался честностью и неподкупностью.

Умер  года. Похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве. На его могиле сохранился надгробный памятник работы скульптора И. П. Мартоса с бронзовым барельефом-профилем; крест от памятника (не имеющий большой художественной ценности) был утрачен в 1950-е годы. С мая по июль 2018 года проведена капитальная реставрация скульптурного надгробия, включая воссоздание утраченного в 1950-х годах креста.

Примечания

Литература 
 
 
 

Санкт-Петербургские губернаторы
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Масоны России
Масоны XVIII века
Масоны XIX века